Probletomus är ett släkte av insekter. Probletomus ingår i familjen Nogodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Probletomus